Поу — фамилия. Известные носители:
 Поу, Дерролл (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий.
 Поу, Леон (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.